Francesco Renato detto Francesco Calabrese – presbitero
 Francesco Calabrese – scenografo
 Francesco Calabrese – cantante